Salkin, Salkinitzor, artistnamn för Niklas Ström, född 1983, är en svensk chip- och spelmusiker tidigare verksam i chipgruppen 047. Salkins musik gjordes uteslutande under konsolen Game Boy men han blandar numera genrer och musikaliska redskap.

Hittills är enda egna skivsläppet The Gaylord Icecream Collection under internetmusiklabeln mp3death.

Mellan 2005 och 2008 studerade han digital ljudproduktion vid BTH i Karlshamn. Han är verksam som spelmusiker och ljudläggare via sitt företag.

Källor 

Svenska musiker
Män
Födda 1983
Levande personer